Piccirillo ist der Familienname folgender Personen:
 Lisa Piccirillo, US-amerikanische Mathematikerin